Lippa – gioco popolare
Lippa – insediamento del comune di Mattuglie (Croazia)
Lippa – località del comune di Selles (Grecia)
 Lippa – nome ungherese di Lipova, città del distretto di Arad (Romania)
Lippa – frazione del comune montenegrino di Cattaro